Драгомановка () — село,
Купчинецкий сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123085602. Население по переписи 2001 года составляло 58 человек .

Географическое положение 
Село Драгомановка находится на левом берегу реки Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Купчинцы,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Богатковцы,
на противоположном берегу — село Дворище.

Примечания